Tuur Dierckx, né le  à Broechem en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue actuellement au poste d'ailier gauche au KVC Westerlo.

Carrière

Palmarès 
  Club Bruges KV
 Champion de Belgique en 2016
 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2015

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du KV Courtrai
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du KVC Westerlo
Naissance en mai 1995
Naissance à Ranst